Orangebröstad visslare (Pachycephala fulvotincta) är en fågel i familjen visslare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Orangebröstad visslare delas upp i fem underarter: 
 P. f. teysmanni – förekommer på ön Salayar i Floressjön
 fulvotincta-gruppen
 P. f. javanica – förekommer på östra Java och Bali
 P. f. everetti – förekommer på Tanahjampea, Kalaotoa och Maduöarna i Floressjön 
 P. f. fulvotincta – förekommer på västra Små Sundaöarna (från Sumbawa till Alor)
 P. f. fulviventris – förekommer på Sumba (Små Sundaöarna)

Tidigare betraktades den som en del av guldvisslare (P. pectoralis). Sedan 2016 urskiljer Birdlife International teysmanni som den egna arten "salayarvisslare".

Status 
IUCN bedömer hotstatus för underartsgrupperna (eller arterna) var för sig, båda som livskraftiga.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Visslare
Fåglar i australiska regionen
Fåglar i orientaliska regionen